Parti national républicain peut désigner :
 Parti national républicain, ancien parti français ;
 Parti national-républicain, ancien parti américain ;
 Parti national républicain, parti portugais ;
 Parti national républicain, parti pakistanais ;
 Parti national républicain, un parti surinamien ;
 Parti national républicain, ancien parti politique espagnol ; 
 Parti national républicain, ancien parti politique salvadorien.